

Cinema 
 Aar Ya Paar – film del 1997 diretto da Ketan Mehta

Famiglie 
 Paar – famiglia della nobiltà austriaca

Persone 
 Jack Paar – conduttore televisivo, comico e attore statunitense
 Laura Ioana Paar – tennista rumena